Амбах () — коммуна на северо-востоке Франции, регион — Гранд-Эст, департамент — Мозель, округ — Саргемин (округ), кантон — (кантон) (до реформы — Саргемин-Кампань).

Топонимика 
 1355 — Büghel Hagenbach bey Albe
 1393 — Hambach
 1400 — Trois Hambach
 1444 — Hambach
1751 — le village des Trois Hambach
1771 — les deux Hambach
 1779 — les Hambachs, Hambach et Petit Hambach
 1793 — Hambach

См. также 
 Коммуны Франции
 Коммуны департамента Мозель

Коммуны департамента Мозель